São Pedro do Suaçuí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Pedro do Suaçuí (ort), Minas Gerais, 
 São Pedro do Suaçuí (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar